Ruggli ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Ruggli (1884–1945), Chemiker Schweizer Herkunft
 Tamer Ruggli (* 1986), Schweizer Regisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Ziegler-Ruggli-Verdünnungsprinzip (auch: Ruggli-Ziegler-Prinzip)